Ярина — українське жіноче ім'я, народна форма канонічного імені Ірина. (Також деякі сучасні носії імені пов'язують його зі словами ярий, Ярило, Ярослав, хоч це й не відповідає академічній етимології.)

Відомі носії: 
 Ляхович Ярина —  українська художниця в діаспорі.
 Прокопчук Ярина Ігорівна —  українська співачка.
 Бойко Ярина Григорівна — сестра Тараса Шевченка.
 Сенчишин Ярина Богданівна — українська поетеса і перекладачка.
 Тудорковецька Ярина — українська поетеса. Член Об'єднання українських письменників «Слово» в Канаді.
 Кравчук Ірина Вікторівна — творчий псевдонім Ярина Мавка, українська поетеса, науковець. 
 Матло Ярина Сергіївна — українська плавчиня, майстер спорту України міжнародного класу.
 Каторож Ярина Славомирівна — українська письменниця й журналістка.

Див. також 
 Ярина (значення)

Примітки 

Жіночі імена